Kitao ist der Name folgender Personen:

 Kanako Kitao (* 1982), US-amerikanisch-japanische Synchronschwimmerin
 Kitao Shigemasa (1739–1820), japanischer Meister des japanischen Farbholzschnitts
 Sagiri Kitao (* 1972), japanische Wirtschaftswissenschaftlerin